du Cerceau ist der Familienname folgender Personen: 

 Paul du Cerceau (~1630–1710), französischer Zeichner, Goldschmied und Graveur
 Guillaume Gabriel du Cerceau, Sohn von Paul du Cerceau, dessinateur pour le roy von 1697 bis 1710
 Jean Androuet du Cerceau (1585–1649), französischer Architekt
 Jean-Antoine du Cerceau (1670–1730), französischer Jesuitenpater und Schriftsteller

Siehe auch:
 Androuet du Cerceau